USS Fargo (CL-85), eredetileg könnyű cirkáló lett volna de aztán repülőgéphordozó lett USS Langley (CVL-27) néven
 USS Fargo (CL-106), Fargo-osztályú cirkáló